Beornrad ist der Name folgender Personen:

 Beornrad von Mercien, 757 nach dem Mord an Æthelbald für kurze Zeit König von Mercia
 Beornrad von Sens († 797), von 775 bis zu seinem Tod Abt in Echternach und seit 785/786 auch Erzbischof von Sens